Kennard es el nombre de varias poblaciones:

Kennard, localidad estadounidense en el estado de Indiana.
Kennard, localidad estadounidense en el estado de Nebraska.
Kennard, localidad estadounidense en el estado de Texas .

También es el apellido de las siguientes personas:

Gaby Kennard, aviadora australiana.
Olga Kennard, investigadora británica.